Snitch bezeichnet:

 Snitch (Band), Schweizer Punkrock-Band
 Originaltitel von Monument Ave., US-amerikanischer Thriller (1998)
 Snitch – Ein riskanter Deal, US-amerikanischer Actionfilm (2013)
den Informant